

Personen 
 Lambrecht de Vriese; burgemeester van Dordrecht

Bouwwerk 
 Vriesebrug
 Vriesepoort
 Vriesepoortshof

Zie ook 
 De Vriese (doorverwijspagina)